Die Saison 2019/20 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 3. Oktober 2019. Als Titelverteidiger trat Allianz MTV Stuttgart an. Die Saison wurde am 12. März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie einen Spieltag vor dem Ende der Hauptrunde abgebrochen. Ein Meistertitel wurde nicht vergeben, Regelabsteiger gibt es ebenfalls nicht.

Mannschaften 
In dieser Saison spielen folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Ladies in Black Aachen
 Dresdner SC
 Schwarz-Weiss Erfurt
 USC Münster
 SC Potsdam
 SSC Palmberg Schwerin
 NawaRo Straubing
 Allianz MTV Stuttgart
 VfB Suhl Lotto Thüringen
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Es gab keinen Aufsteiger. Das deutsche Nachwuchsteam VC Olympia Berlin spielte in dieser Saison in der 2. Bundesliga Nord.

Hauptrunde 
Die Frauen-Bundesliga setzte sich in der Saison 2019/20 aus elf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antreten sollten. Der letzte Spieltag der Hauptrunde wurde nicht mehr ausgetragen.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Als Modus war geplant, dass sich die Mannschaften der ersten acht Plätze für die Playoffs qualifizieren. Bis auf das Viertelfinale (Best-of-Three-Modus) sollten alle Spiele im Best-of-Five-Modus gespielt werden. Die Saison wurde jedoch vor dem letzten Spieltag der Hauptrunde abgebrochen; auf die Austragung von Play-off-Spielen wurde verzichtet, weshalb auch kein Meistertitel vergeben wurde.

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv

Einzelnachweise 

2019 20
Volleyballsaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020